Ulex steht für:

 eine Pflanzengattung aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae), siehe Stechginster (Gattung) 

Ulex ist der Nachname von:

 Georg Ludwig Ulex (1811–1883), deutscher Chemiker
 Wilhelm Ulex (1880–1959), General der Artillerie der deutschen Wehrmacht

Siehe auch:

 Ulexit, triklines Mineral
 UeLEX, Übersetzerlexikon online, ein Personenlexikon, siehe Andreas F. Kelletat